

Cselekmény 
Cathy és Maryann Rogers a tulajdonosa az ásványvízgyártó üzemnek, amely már harmadik hónapja veszteséges. A testvérek fontolgatni kezdik Jacob Webb ajánlatát. A férfi meg akarja venni a gyárat. Nemsokára majdnem gyilkos merénylet áldozataivá válnak.

Források 
 

A szupercsapat